Segons la mitologia romana, Lavínia era filla de Latinus i Amata, única hereva al tron de la regió del Latium. Es va casar amb el troià Enees.

Disputa pel seu matrimoni 
Com a única hereva, Lavínia tenia molts pretendents, i fou Turnus, rei dels rútuls, el preferit de la reina mare. Latinus va ser advertit per Faunus a través d'un somni que la seva filla no s'havia de casar amb Turnus. En el somni, un oracle li deia que arribaria un home per la mar i si es casava amb ell, la seva descendència governaria tota la Terra.

La primera part de la predicció es va complir quan va arribar una colla de troians dirigits per Enees i van demanar permís a Latinus per establir-se a les seves terres. Lavínia es va apropar a un altar per fer ofrenes als déus i llavors els seus cabells es van inflamar, fet que el seu pare va interpretar com un senyal diví i, recordant el somni, va oferir matrimoni a Enees amb Lavínia.

Turnus es va sentir menyspreat i els va declarar la guerra. Els troians en van resultar vencedors gràcies a l'ajuda de la mare divina d'Enees, Venus. En el temps de pau que va seguir, Enees va edificar una ciutat en honor de la seva esposa, Lavinium.

Descendència 
De les relacions mantingudes amb Enees, Lavínia va donar a llum un fill pòstum, Silvius, el qual va succeir Ascani en el tron dels llatins.

Altres versions 
Segons Titus Livi, Lavínia i Enees van tenir un altre fill, anomenat Ascani, però quan va morir el pare el noi era massa menut per a governar i la mare es va fer càrrec de la regència.

Lavínia i el seu pare Latinus són uns els personatges que pateixen en l'Infern (La Divina Comèdia) de Dant.

Referències 

Herois de la mitologia grega
Personatges de la mitologia romana